«Ска́зка о попе́ и о рабо́тнике его Балде́» — сатирическая сказка в стихах А. С. Пушкина, написанная в 1830 году (опубликована В. А. Жуковским в 1840 году, уже после смерти автора). Её экранизации:
 «Сказка о попе и о работнике его Балде» — рисованный мультфильм Михаила Цехановского, композитор Дмитрий Шостакович («Ленфильм», 1933—1936, утрачен за исключением небольшого фрагмента). 
 «Сказка о попе и его работнике Балде» — рисованный мультфильм Пантелеймона Сазонова («Союзмультфильм», 1940).  
 «Сказка о попе и о работнике его Балде» — кукольный мультфильм Анатолия Карановича («Союзмультфильм», 1956).
 «Сказка о попе и о работнике его Балде» — рисованный мультфильм Инессы Ковалевской («Союзмультфильм», 1973).